60-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2019 () проводился в городе Sydney (Новая Шотландия) c 16 по 24 февраля 2019 года. В Новой Шотландии чемпионат проводился в 4-й раз, в Sydney — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2019, который состоится в марте 2019 в городе Силькеборг (Дания), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2020.

В турнире принимали участие 17 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и две команды, претендующие на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Челси Кэри, это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Рэйчел Хоман). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Робин Силвернэйгл).

Официальный хештег чемпионата: #STOH2019.

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с чемпионата 2018, автоматическую путёвку в основной турнир получают победитель предыдущего чемпионата («команда Канады», ) и победители чемпионатов провинций и территорий (всего 15 команд). 16-й командой становится победитель игры () между двумя командами, которые имеют лучшие показатели в системе рейтингования канадских команд  () из всех еще не квалифицировавшихся (и тех, которые имеют возможность выступать на чемпионате, не будучи заняты на других важных турнирах), — «команда по приглашению» (Уайлд-кард, ).

Основной турнир:
 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг.

 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−4.

Квалификация команды по приглашению (Team Wildcard) 
Команды, занимающие в рейтинге CTRS высшие места

Wildcard Game
15 февраля, 19:30

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие в медальный раунд
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в медальный раунд

По сессиям:

Сессия 1. 16 февраля, 14:30

Сессия 2. 16 февраля, 19:30

Сессия 3. 17 февраля, 09:30

Сессия 4. 17 февраля, 14:30

Сессия 5. 17 февраля, 20:00

Сессия 6. 18 февраля, 09:30

Сессия 7. 18 февраля, 14:30

Сессия 8. 18 февраля, 19:30

Сессия 9. 19 февраля, 09:30

Сессия 10. 19 февраля, 14:30

Редкое событие на чемпионатах Канады (что женских, что мужских) — экстра-энд при равном счёте большем, чем 10.

Сессия 11. 19 февраля, 19:30

Сессия 12. 20 февраля, 09:30

Сессия 13. 20 февраля, 14:30

Сессия 14. 20 февраля, 19:30

Тай-брейк 
21 февраля, 09:30

Медальный групповой этап (Championship Pool) 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Турнирная таблица по итогам медального группового этапа
(курсивом указаны результаты игр из группового этапа матчей в группах A и B)
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!width=240|Команда
!width=150|Скип
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width=20|6
!width=20|7
!width=20|8
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
|- bgcolor=#ffc
| 1||align=left| ||align=left|Челси Кэри             ||    * ||   9:8|| 7:6|| 6:3||  6:10||  10:3|| 9:8||  8:10|| 9|| 2||1
|-
| 2||align=left|||align=left|Кейси Шейдеггер||   8:9||    * ||   5:7||   2:9|| 7:2|| 6:8||  11:6|| 7:4|| 7|| 4||5
|- bgcolor=#ffc
| 3||align=left| ||align=left|Криста Маккарвилл      || 6:7||   7:5||    * || 4:6||   7:6||  5:11|| 8:7||   8:6|| 8|| 3||4
|- bgcolor=#ffc
| 4||align=left| ||align=left|Рэйчел Хоман           || 3:6||   9:2|| 6:4||    * ||   7:6||   3:6|| 8:6||   9:6|| 8|| 3||'''3
|-
| 5||align=left| ||align=left|Сьюзан Бёрт            ||  10:6|| 2:7||   6:7||   6:7||    * || 3:7||   8:9|| 8:6|| 6|| 5||6
|- bgcolor=#ffc
| 6||align=left| ||align=left|Робин Силвернэйгл      ||  3:10|| 8:6||  11:5||   6:3|| 7:3||    * ||   8:6|| 5:6|| 8|| 3||2
|-
| 7||align=left| ||align=left|Sarah Wark             || 8:9||  6:11|| 7:8|| 6:8||   9:8||   6:8||    * ||   4:5|| 5|| 6||8
|-
| 8||align=left|||align=left|Дженнифер Джонс        ||  10:8|| 4:7||   6:8||   6:9|| 6:8|| 6:5||   5:4||    * || 6|| 5||7
|}
 команды, выходящие в плей-офф

Сессия 15. 21 февраля, 14:30

Сессия 16. 21 февраля, 19:30

Сессия 17. 22 февраля, 14:30

Сессия 18. 22 февраля, 19:30

 Плей-офф 

 Четвертьфинал-2 (3-я команда против 4-й) 
23 февраля, 14:30

 Четвертьфинал-1 (1-я команда против 2-й) 
23 февраля, 19:30

 Полуфинал 
24 февраля, 12:00

 Финал 
5 февраля, 16:00

 Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2019 и чемпионате Канады 2020 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)* — учитывая тай-брейк**''' — учитывая матч за право быть «Командой по приглашению» (Team Wildcard)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах группового кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Сара Поттс ().

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Leslie Ann Walsh — тренер команды провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, за её деятельность как тренера по кёрлингу и за заслуги в развитии спорта в этой провинции.

 TSN Paul McLean Award
Почётный приз имени Пола Маклина (телепродюсера телесети TSN, много лет занимавшегося телетрансляциями кёрлинга, футбола и хоккея, умершего в 2005 от рака) получил много лет фотографировавший женский чемпионат Канады фотограф Andrew Klaver (официальный фотограф этого чемпионата начиная с 2000 года), работающий много лет в Curling Canada и создавший огромный фотоархив людей и событий кёрлинга в Канаде и мире.

Интересные факты о чемпионате 
 Команда территории Нунавут в 1-й сессии группового этапа одержала историческую самую первую победу в истории участия в основных турнирах женских чемпионатов Канады по кёрлингу. Они победили команду провинции Квебек.
 Самый большой по суммарному счёту результат за всю историю женских чемпионатов Канады был достигнут в матче 10-й сессии между командами провинции Остров Принца Эдуарда и провинции Нью-Брансуик: 10-й энд закончился с ничейным счётом 12:12, в экстра-энде победила команда Острова Принца Эдуарда с общим счётом 13:12.
 Во время этого чемпионата Дженнифер Джонс по количеству побед в роли скипа на чемпионатах Канады среди женщин достигла результата в 140 побед, разделив первое место по этому показателю в списке скипов за всю историю чемпионатов с Колин Джонс. Это произошло в результаты победы в сессии 15 (во время медального группового этапа) «команды Канады» над командой провинции Альберта. На следующий день, в сессии 18 медального группового этапа Дженнифер Джонс вместе со своей «командой Канады» одержала ещё одну победу (над командой провинции Британская Колумбия) и со 141 победой, обойдя Колин Джонс (присутствовавшую на трибунах во время сессии 18; она даже попала в кадр во время видеотрансляции), возглавила этот список «самых победоносных женщин-скипов».
 На этом чемпионате Дженнифер Джонс, для которой чемпионат был 14-м в её карьере, впервые не вышла со своей командой в стадию плей-офф, её «команда Канады» заняла общее 7-е место.
 Когда Сара Поттс получала почётный приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство (:en:Marj Mitchell Sportsmanship Award), ей аплодировали в том числе и её родители, находившиеся в составе одной с Сарой команды провинции Северное Онтарио: мать Лоррейн Лэнг в качестве запасного игрока, а отец Рик Лэнг — как тренер команды.
 Чемпионат примечателен также самым впечатляющим «возвращением из могилы» в истории всех финалов чемпионата, когда команда провинции Альберта (скип Челси Кэри), проигрывая по ходу матча со счётом 1:5, сумела в результате десяти эндов свести счёт к ничьей 6:6, а затем в экстра-энде, где у команды Альберты не было преимущества последнего броска, «украсть» два камня благодаря ошибкам в своих бросках Рэйчел Хоман, скипа команды Онтарио, и выиграть финал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница официальной ежедневной газеты чемпионата HeartChart (PDF, всего 9 выпусков)
 Выпуск 1, 16 февраля
 Выпуск 2, 17 февраля
 Выпуск 3, 18 февраля
 Выпуск 4, 19 февраля
 Выпуск 5, 20 февраля
 Выпуск 6, 21 февраля
 Выпуск 7, 22 февраля
 Выпуск 8, 23 февраля
 Выпуск 9, 24 февраля
 Расписание телетрансляций по телесети TSN (ET = UTC-5)
 Видео: плейлист «2019 Scotties Tournament of Hearts» (канал «Curling Canada» в Youtube)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2019

2019
Спорт в Канаде в 2019 году
Спортивные соревнования в Новой Шотландии
Февраль 2019 года